La gara di sci di fondo sulla distanza di 50 km si disputò il 10 febbraio dalle ore 8:30; il percorso aveva partenza e arrivo nel stadio Makomanai e presero parte alla competizione 40 atleti.

Classifica

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 

M1